Cashback bezeichnet:

 Cashback (2004), ein Kurzfilm von Sean Ellis
 Cashback (2006), ein Spielfilm von Sean Ellis
 Cashback-System, ein Kundenbindungsprogramm